Балейский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Забайкальском крае Российской Федерации.

Административный центр — город Балей.

География 
Район расположен в центральной части Забайкальского края. В рельефе господствуют горные формы. Район пересекают хребет Кукульбей, Цугольский хребет, Ононский хребет и юго-западная часть Борщовочного хребта. Высшая отметка 1412 м находится на Ононском хребте. Горы довольно глубоко и густо расчленены реками и временными водотоками. Имеются месторождения и проявления золота, флюорита, редких металлов, цветных камней, стройматериалов и др.: Балейское, Душная, Жетковское, Казаковская золотоносная россыпь, Корыто, Кулинда, Лесковское, Среднеголготайское, Стрелка, Тасеевское, Тулун, Фатимовское, Этыкинское и др.

Климат резко континентальный. Средняя температура в июле +16 °C ÷ +18 °C, максимальная +38 °C. Зима холодная. Средняя температура в январе −26 °C ÷ −28 °C (абс. минимум −42); выпадает осадков от 300 до 400 мм/год. Особенно засушливы весна и начало лета. Продолжительность вегетационного периода не превышает 140 дней. На юго-востоке района распространены горные мерзлотно-таёжные оподзоленные почвы, в бассейне р. Унда лугово-чернозёмные, на остальной территории — преимущественно мерзлотные лугово-лесные. Характерны лиственничные среднегорные леса с ярусом из багульника в сочетании с пижмовыми степями и остепнённо-разнотравными лугами, а также ивовые и ерниковые заросли. По долине р. Унда сырые солонцеватые злаковые луга в сочетании с осочниками и местами с кустарниками.

История 
Район образован в 1935 году.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Балей) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 10 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 9 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Балейском районе 32 населённых пункта:
Упраздненные населенные пункты 

14 апреля 2000 года было упразднено село Куникан.

19 января 2005 года было упразднено село Этыка.

Экономика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 
 История населённых пунктов Балейского района на «Старой Чите».

Балейский район